Еванстон () — англомовний топонім.

 Еванстон (Іллінойс) — місто у штаті Іллінойс, США.
 Еванстон (Вайомінг) — місто у штаті Вайомінг, США.